Васи́лий Лома́кин:
 Ломакин, Василий Андреевич (1899—1943) — полковник бронетанковых войск, Герой Советского Союза.
 Ломакин, Василий Иванович (1920—1944) — пулемётчик, Герой Советского Союза.